Izzy Moonbow è la seconda protagonista della quinta generazione della linea di giocattoli My Little Pony, introdotta per la prima volta nel film My Little Pony: una nuova generazione. Unicorno originaria di Bridlewood, Izzy da piccola riceve una lanterna mandata da Sunny quando era puledra, il cui messaggio all’interno diceva che aveva degli amici a Maretime Bay, città dove vivono i pony terrestri. Molto diversa dagli altri unicorni della sua terra di origine, è il secondo membro dei ‘‘Mane 5’’.

Personalità
Izzy è piena di energia, allegra e vede sempre il lato positivo in ogni situazione. Secondo il sito ufficiale, adora le attività manuali e l'uni-riciclaggio, ossia l'abilità di creare cose straordinarie dagli oggetti di tutti i giorni..

Note

My Little Pony